Testimony, film britannique réalisé par Tony Palmer sorti en 1987 ;
 Testimony: Vol. 1, Life and Relationship, album de la chanteuse américaine India.Arie sorti en 2006 ;
 Testimony: Vol. 2, Love and Politics, album de la chanteuse américaine India.Arie sorti en 2009.